Evergreen Point ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Evergreen Point (Maryland), Ort im Frederick County
 Evergreen Point (New York), Ort im Saratoga County
 Evergreen Point (Lake Washington), Halbinsel im Lake Washington, King County

Siehe auch:
 Governor Albert D. Rosellini Bridge—Evergreen Point (Evergreen Point Floating Bridge), Brücke über den Lake Washington